Верховные комиссары Палестины — высшие должностные лица, уполномоченные представлять Соединённое Королевство в британской подмандатной Палестине в период с 1920 по 1948 гг. Местом их резиденции был Иерусалим.

Список британских верховных комиссаров Палестины

См. также 
Британский мандат в Палестине

Ссылки 
 World Statesmen - Israel 

Списки политиков